Orissa, divisió i província de l'Índia Britànica, i després estat de l'Índia
 Regne d'Orissa
 Agència d'Orissa (Agència dels Estats d'Orissa)
 Estats tributaris d'Orissa
 Canals d'Orissa
 Canal de la costa d'Orissa